Ghafouri ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Ghafouri (* 1963), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schauspiellehrer
 Vouria Ghafouri (* 1987), iranischer Fußballspieler